

Чєрна — село, громада в окрузі Требішов, Кошицький край.
 Велька Чєрна — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.
 Мала Чєрна — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.
 Чієрна-над-Тісоу — місто, адміністративний центр громади в окрузі Требішов, Кошицький край.
 Чєрна Вода